In botanica:
Zenkerella Taub., 1894 – genere di piante della famiglia delle Fabaceae (sottofamiglia Caesalpinioideae)

In zoologia:
 Zenkerella Matschie, 1898 – genere di roditori della famiglia  Anomaluridae contenente una sola specie: Zenkerella insignis